Groenboek, een document dat door een overheid kan worden gemaakt aan het begin van een wet- of regelgevingsprocedure
 Groene Boekje, Woordenlijst Nederlandse taal, beter bekend als het Groene Boekje
 La Haye diplomatique et mondain (uitgegeven 1923-1939), ook wel bekend als het Groene Boekje
 Het Groene Boek (1975), een boek van de Libische revolutionaire leider, kolonel Moammar al-Qadhafi (1942-2011)
 'Het Groene Boek' is de Nederlandstalige titel van de film Green Book, een Amerikaanse biografische roadmovie uit 2018 onder regie van Peter Farrelly, waarin toestanden in het Zuiden van de VS in de zestiger jaren worden beschreven en het 'The Negro Motorist Green Book' een hoofdrol speelt.